Сатерн-рок или саузерн-рок ( — южный рок) — поджанр рок-музыки, возникший на юге США, был популярен в 1970-х. 
Истоки рок-музыки лежат в основном в музыке исполнителей юга США. В частности, Элвис Пресли, Литтл Ричард, Бо Диддли, Джерри Ли Льюис и многие другие рок-н-ролл-исполнители были родом с юга США. Грегг Оллман, один из братьев The Allman Brothers Band, высказался по этому поводу в фильме The History of Rock 'n' Roll, что термин «южный рок» является излишним, так как это всё равно, что сказать «роковый рок». Тем не менее известно, что сатерн-рок развился из тяжёлого блюз-рока конца 1960-х, испытав влияния кантри-музыки. 
Жанр характеризуется близостью к хард-року, он сфокусирован на электрогитаре и насыщен длинными гитарными пассажами.

История 
Первая сатерн-рок-группа The Allman Brothers Band дебютировала в 1969 году. Они издавались на , как и некоторые другие представители жанра — , ,  и  Band, все эти группы, как и сами The Allman Brothers Band, родом из южных штатов Америки. Помимо групп с Capricorn Records, были ещё , а также  с хитом 1975 года «The South’s Gonna Do It».

В начале 70-х на юге США возникла также другая волна хард-роковых групп, игравших быстрее и тяжелее. Наиболее успешными из них были Lynyrd Skynyrd, авторы хита «Sweet Home Alabama». Другими важными представителями были Creedence Clearwater Revival, ZZ Top, .38 Special, Outlaws, Molly Hatchet, Blackfoot, Thunderhead, Point Blank, , Edgar Winter Group и прочие.

К началу 80-х Allman Brothers и Lynyrd Skynyrd распались, а Capricorn Records стал банкротом. К тому же появление MTV, новой волны и глэм-рока окончательно отодвинуло сатерн-рок на задний план. Хоть и некоторые группы добились определенного успеха в 1980-х (например, ), основное возрождение жанра произошло в 90-х, когда Allman Brothers и Lynyrd Skynyrd возобновили свою деятельность. Интерес к жанру стал возрастать. Несколько метал-групп юга США, такие как Eyehategod, Acid Bath, , Corrosion of Conformity и Down, под влиянием Melvins, смешали звучание дум-метала, хардкор-панка и сатерн-рока, разработав таким образом сладж-метал.

См. также 
 Список групп сатерн-рока

Примечания